Raúl Vera es el nombre por el que se conoce tanto a...

el futbolista peruano Raúl Vera Loayza
el obispo mexicano José Raúl Vera López.
 peleador de artes marciales mixtas "'Raúl Vera